Mihályi Gábor (1807–1875), Gabriel Mihali, ősi román nemesi családból származó magyar országgyűlési képviselő (1843; 1861), 1848/49-es máramarosi kormánybiztos és főispán
Mihályi Gábor (1923–2021) irodalomtörténész, újságíró, szerkesztő, kritikus, Földes Anna özvegye
Mihályi Gábor (1952?–2019)  pszichológus, ­tanár, V. kerületi polgármester, SZDSZ jelölt
Mihályi Gábor (1958–) koreográfus

Hasonló néven
Mihály Gábor (1942–) szobrászművész

Jegyzetek